Zmartwychwstaniemy – trzeci album studyjny polskiej grupy muzycznej Dr Misio. Wydany został 12 maja 2017 roku nakładem wytwórni płytowej Universal Music Polska.

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Pozycje na listach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa zespołu

Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy rockowe
Albumy Universal Music Polska